Scleropycnis är ett släkte av svampar. Scleropycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scleropycnis